Това са всички албуми на Алис Купър издадени в САЩ и Великобритания, като не са включени промоционалните и неупълномощените албуми.

Студийни албуми

Концертни албуми 
 The Alice Cooper Show (1977) (US #131)
 Live at the Whiskey A Go-Go, 1969 (1991)
 A Fistful of Alice (1997)
 Brutally Live (CD+DVD set 2003)
 Live at Cabo Wabo '96 (2005)
 Live At Montreux 2005 (CD+DVD set 2006)

Сингли 
 „Reflected“ (1969)
 „I'm Eighteen“ (1970) (US #21)
 „Caught in a Dream“ (1971) (US #94)
 „Under My Wheels“ (1971) (US #59) (UK #66)
 „Be My Lover“ (1972) (US #49)
 „School's Out“ (1972) (US #7) (UK #1)(Австрия #12)(Норвегия #6)
 „Elected“ (1972) (US #26) (UK #4)(Австрия #3)
 „Hello Hooray“ (1973) (US #35)
 „No More Mr. Nice Guy“ (1973) (US #25) (UK #10)(Австрия #14)
 „Billion Dollar Babies“ (1973) (US #57)
 „Teenage Lament '74“ (1973) (US #48)
 „Muscle of Love“ (1974)
 „Only Women Bleed“ (1975) (US #12)
 „Department of Youth“ (1975) (US #67)
 „Welcome to My Nightmare“ (1975) (US #45)
 „I Never Cry“ (1976) (US #12)
 „You and Me“ (1977) (US #9)
 „(No More) Love At Your Convenience“ (1977)
 „How You Gonna See Me Now?“ (1978) (US #12)
 „From the Inside“ (1979)
 „Clones“ (1980) (US #40)
 „Talk Talk“ (1980)
 „You Want It, You Got It“ (1981)
 „Seven & Seven Is“ (1982)
 „For Britain Only“ (1982)
 „I Am The Future“ (1982)
 „I Like Girls“ (1982)
 „I Love America“ (1983)
 „He's Back (The Man Behind the Mask)“ (1986) (US #56) (UK #61) (Швеция #1)
 „Teenage Frankenstein“ (1987)
 „Freedom“ (1987) (UK #50)
 „Poison“ (1989) (US #7) (UK #2) (Австрия #3)(Норвегия #3)
 „Bed of Nails“ (1989) (UK #38)(Австрия #13)
 „House of Fire“ (1989) (US #56) (UK #65)
 „Only My Heart Talkin'“ (1990) (US #89)(Австрия #47)
 „Hey Stoopid“ (1991) (US #78) (UK #21)(Австрия #32)Nor #5)
 „Love's a Loaded Gun“ (1991) (UK #38)
 „Feed My Frankenstein“ (1992) (UK #27)
 „Lost in America“ (1994) (UK #22)(Нова Зеландия #46)
 „It's Me“ (1994) (UK #34)
 „Gimme“ (2000)
 „Vengeance Is Mine“ (2007)

Компилации 
 School Days: The Early Recordings (1973)
 Alice Cooper's Greatest Hits (1974) (US #8) (Платинен)
 To Hell and Back: Alice Cooper's Greatest Hits (1985)
 Prince of Darkness (1989)
 The Beast of Alice Cooper (1989)
 Classicks (1995)
 A Nice Nightmare (1997)
 Freedom for Frankenstein: Hits & Pieces 1984-1991 (1998)
 Super Hits (1999)
 The Life and Crimes of Alice Cooper (1999)
 Mascara and Monsters: The Best of Alice Cooper (2001)
 The Definitive Alice Cooper (2001) (UK #33)
 The Essentials: Alice Cooper (2002)
 Hell Is (2002)
 He's Back (2003)
 School's Out and Other Hits (2004)
 Collections (2005) (Sony Music Canada)
 Pick Up the Bones (2007)
 We Wish You a Metal Xmas and a Headbanging New Year (2008)

Аудио DVD 
 Billion Dollar Babies (Rhino, 2001)
 Welcome To My Nightmare (Rhino, 2001)

Аудиокнига(CD) 
 Alice Cooper: Golf Monster (Abridged) (Random House Audio, 1 май 2007)
Четири диска, съдържащи книга написана от Купър, която той сам чете.

Видеография

DVD и VHS 
 Good to See You Again, Alice Cooper (1974)
 Welcome to My Nightmare (1976)
 The Nightmare Returns (1987)
 Alice Cooper Trashes The World (1990)
 Prime Cuts: The Alice Cooper Story (1991, 2 диска 2001)
 British Rock Symphony (2000)
 Brutally Live (2000, DVD+CD 2003)
 Live at Montreux 2005 (DVD+CD 2006)

VHS 
 Alice Cooper: The Nightmare (1975)
 Alice Cooper and Friends (1977)
 The Strange Case of Alice Cooper (1979)
 Video Trash (1989)

Дискографии на американски изпълнители
Алис Купър